Санта Круз Буенос Аирес има више значења:

 Санта Круз Буенос Аирес (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Круз Буенос Аирес (Тепатласко де Идалго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику